Sanggau ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Kalimantan Barat. Stand 2020 leben hier circa 490.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Sanggau ist der gleichnamige Ort Sanggau.

Geographie 
Sanggau liegt im Norden von Kalimantan Barat im Binnenland. Es grenzt im Norden an Malaysia und im Osten an die Regierungsbezirke Sintang und Sekadau. Im Süden grenzt Sanggau an Ketapang und im Westen grenzt es an die Kabupaten Kubu Raya, Landak und Bengkayang. Administrativ unterteilt sich Sanggau in 15 Distrikte (Kecamatan) mit 169 Dörfern, davon 163 Desa und sechs Kelurahan.

Einwohner 
2020 lebten in Sanggau 489.307 Menschen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 38 Personen pro Quadratkilometer. 48,6 Prozent der Einwohner sind Katholiken, 33,7 Prozent Muslime, 16,8 Prozent Protestanten und 0,7 Prozent Buddhisten. Daneben gibt es noch Minderheiten von Hindus und Konfuzianern

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Kalimantan Barat